Skobelev peut faire référence à :

 Skobelev, nom entre 1907 et 1920 de Ferghana, une ville d'Ouzbékistan, 
 , parc aux environs de Pleven, en Bulgarie.

Persons with the surname
 (1885–1938), révolutionnaire et homme politique russe,
Mikhaïl Skobelev (1843–1882), général russe.